Granados es antropónimo, que en la actualidad se utiliza casi exclusivamente como apellido.

Apellido

Granados o Granado 

Granados es un apellido de origen castellano. Es uno de los más antiguos, contándose entre los pertenecientes a los Doce Linajes de Soria.

 Carolina Granados Mendoza; botánica mexicana.
 Enrique Granados: compositor y pianista español.
 Esther Granados: cantante peruana.
 Pablo Granados: primer Juez de Paz y Comisario de la Comuna de Alcorta, provincia de Santa Fe,
 Roemer Granados Figueredo: sociólogo y político peruano, de Huanuco (Perú) a los 26 años fue elegido Regidor en la comuna de Ate-Vitarte.

Topónimo 
  Granados: Municipio del estado de Sonora;
  Granados: localidad en el estado de Sonora, cabecera del anterior municipio dicho;
  Granados: Municipio de Guatemala dentro del Departamento de Baja Verapaz.

Otros 
 El plural de granado, árbol frutal.